Christian Sprenger ist der Name folgender Personen:

* Christian Sprenger (Moderator), deutscher Moderator, Kommentator und Filmemacher 
 Christian Sprenger (Flötist) (* 1968), deutscher Flötist
 Christian Sprenger (Komponist) (* 1976), deutscher Komponist und Dirigent
 Christian Sprenger (Kameramann), US-amerikanischer Kameramann 
 Christian Sprenger (Handballspieler) (* 1983), deutscher Handballspieler und -trainer
 Christian Sprenger (Schwimmer) (* 1985), australischer Schwimmer